Île aux Chiens ou Isle of Dogs (en anglais) peut désigner :

Toponyme 

 une ancienne île de Londres, sur la Tamise ;
 l'ancien nom de l'île aux Marins, île de l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titres 

 L'Île des chiens, un roman policier américain de Patricia Cornwell publié en 2001. Le titre original est Isle of Dogs. ;
 L'Île aux chiens, un film américain réalisé par Wes Anderson, sorti en 2018.